Бальдасар Д’Анна (; ок. 1560, Венеция — после 1639) — итальянский художник периода позднего Возрождения.

По-видимому, фламандского происхождения. Учился у венецианского художника Леонардо Корона. Точные даты рождения и смерти неизвестны, но в 1639 году он был ещё жив. После смерти учителя окончил несколько его работ, оставленных им незавершенными.

Б. Д’Анна — автор картин для нескольких церквей, часовен и частных коллекций Венеции, в старых путеводителях и описаниях города упоминается значительное количество его полотен, которые, к сожалению, почти не сохранились.

Ссылки 
 

Художники-монументалисты Италии XVI века
Художники-монументалисты Италии XVII века
Художники Венеции
Художники итальянского Возрождения
Художники религиозного жанра